Steinach kan syfta på:

Personer
Eugen Steinach, österrikisk psykolog

Geografi

Schweiz 

 Steinach, Sankt Gallen, ort och kommun,

Tyskland 

 Steinach, Thüringen – stad, Thüringen, 
 Steinach, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Steinach, Bayern – kommun, Bayern, Niederbayern,

Österrike 

 Steinach am Brenner – kommun, Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land,